Leffe bezeichnet:
 Leffe, ein in der belgischen Abtei Notre-Dame de Leffe gebrautes Abteibier
 Leffe (Lombardei), eine Gemeinde in der Provinz Bergamo, Lombardei, Italien
 Leffe (Dinant), ein Ortsteil der belgischen Stadt Dinant
 Abtei Notre-Dame de Leffe, eine Prämonstratenserabtei im Ortsteil Leffe, Dinant, Belgien
 Leffe (Maas), ein Zufluss der Maas in der belgischen Provinz Namur